

Persone 
 Diego Armando Maradona – ex calciatore di calcio argentino
 Diego Armando Maradona Junior – ex calciatore di calcio e calcio a 5 italiano, nato Diego Sinagra, figlio di Diego Armando Maradona
 Hugo Maradona – ex calciatore argentino, fratello di Diego Armando Maradona

Cinema 
 Maradona - La mano de Dios – film del 2007 diretto da Marco Risi
 Maradona di Kusturica – film documentario del 2008 diretto da Emir Kusturica
 Diego Maradona – film documentario del 2019 diretto da Asif Kapadia

Altro 
 Maradona (kesä '86) – singolo dei Teflon Brothers
 Stadio Diego Armando Maradona – stadio dell'Argentinos Juniors
Stadio Diego Armando Maradona – stadio del Napoli